Pedro's Dilemma (no Brasil: Dilema de Pedro) é um curta-metragem dos Estados Unidos de 1912, do gênero comédia, dirigido por Mack Sennett, que é o protagonista, juntamente com Mabel Normand e Victoria Forde.

Ligações externas 
 

Filmes dos Estados Unidos de 1912
Filmes de comédia dos Estados Unidos
Filmes em língua inglesa
Curtas-metragens dos Estados Unidos
Filmes mudos
Filmes em preto e branco